Сало ():
Топоним
 Са́ло — город в Финляндии
 Сало́ — город в Италии
 Республика Сало́, Итальянская социальная республика — режим Бенито Муссолини с центром в городе Сало в 1943—1945 годах.
 Сало Вальсаббиа — итальянский футбольный клуб из одноимённого города,
 Сало — остров у восточного берега Ладожского озера.
 Сало — остров на озере Ведлозеро.
 Сало — тауншип в штате Миннесота (США).
Фамилия
 Сало, Ассер Эдуардович (1902—1938) — финский юрист и политик.
 Сало, Виктор Викторович (1892—1938) — финский кандидат философских наук, редактор и преподаватель.
 Сало, Владимир Геннадьевич (род. 1974) — киргизский футболист и тренер.
 Сало, Дмитрий Павлович (1923—1980) — советский учёный-фармацевт.
 Сало, Мика (род. 1966) — финский автогонщик.
 Сало, Ола (Рольф Ола Андерс Свенссон; род. 1977) — шведский рок-музыкант и певец.
 Сало, Сами (род. 1974) — финский хоккеист.
 Сало, Сирпа (1952—1999) — финская актриса.
 Сало, Олег Михайлович (род. 1968) — украинский политический деятель.
 Сало, Теему (род. 1974) — финляндский кёрлингист.
 Сало, Тойво (1909—1981) — финский шахматист.
 Сало, Томми (род. 1971) — шведский хоккеист.
 Гаспаро да Сало (1540—1609) — считается создателем первых скрипок современного типа.
Имя
 Ландау, Сало (Саломон; 1903—1944) — нидерландский шахматист.
 Флор, Сало (Саломон Михайлович; 1908—1983) — чехословацкий и советский шахматист.
Другое
 Сало — животный жир
 Сало — ледяное сало, поверхностные первичные ледяные образования, состоящие из иглообразных и пластинчатых кристаллов в виде пятен или тонкого сплошного слоя серого цвета
 «Сало́, или 120 дней Содома» — итальянский фильм режиссёра Пьера Паоло Пазолини (1976)

См. также 

 Сало в шоколаде
 Голубое сало
 Пушечное сало
 Ворванное сало
 Сала
 Салов
 Салко